Gustave Zédé (1825–1891) – francuski inżynier
 „Gustave Zédé” – nazwa francuskich okrętów

Zobacz też 
 Okręty podwodne typu Gustave Zédé